

Підлісненська сільська рада — сільська рада, Кіровоградська область, Олександрівський район
 Підлісненська сільська рада — сільська рада, Миколаївська область, Новоодеський район
 Підлісненська сільська рада — сільська рада, Чернігівська область, Козелецький район

Підлісненська сільська рада — сільське поселення, Стерлітамацький район, Башкортостан